BX poate fi:
 Brunei, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 The Bronx, cartier în New York City